Denise Majorel, personnalité du monde de l'Art.
 Fernand Majorel (1898-1965), peintre français.
 Robert Majorel (1930-2006), un joueur de rugby à XIII.